Sveti Petar ist die kroatische Bezeichnung für Simon Petrus.

Sveti Petar ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Sveti Petar (Insel), Eiland in der Adria nahe der Insel Ilovik, Kroatien
 Sveti Petar (Dalmatien), Ortschaft in Dalmatien, Kroatien
 Sveti Petar Ćvrstec, Ortschaft bei Križevci, Kroatien
 Sveti Petar Orehovec, Ortschaft bei von Križevci, Kroatien
 Sveti Petar u Šumi, Ortschaft in Istrien, Kroatien
 Sveti Petar, deutscher Name von Ličko Petrovo Selo, Ortschaft in der Lika-Gegend, Kroatien